
Termin -{PEG}- ima više značenja.

 Polietilen glikol
 Pegaz (sazvežđe)